Колна — топоним.

 Колна — река в Мурманской области, впадает в Акс-озеро.
 Колна — река в Татарстане и Самарской области, приток Большого Черемшана.